Bollgraben ist ein Gewässername:

 Bollgraben (Horbach), rechter Zufluss des Horbachs (zur Wieslauter) bei Hermersbergerhof, Ortsgemeinde  Wilgartswiesen, Landkreis Südwestpfalz, Rheinland-Pfalz
 Bollgraben, Unterlaufname des Horrenbach (Steinbach), linker Zufluss des Steinbachs (zum Sandbach) an der Grenze des Stadtteils Steinbach, kreisfreies Baden-Baden zum Stadtteil Weitenung von Bühl, Landkreis Rastatt, beide Orte in Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Bollbach
 Bollengraben
 Bullgraben